Valenbrook steht für
Valenbrook (Bach)
Gut Valenbrook, Landkreis Cuxhaven